TVA har flere betydninger:

Organisationer 
 Tennessee Valley Authority
 Toronto Vegetarian Association
 Tibetan Volunteers for Animals

Tv 
 TV Avisen − de daglige nyhedsudsendelser på DR1
 Andorra Televisió − en tv-kanal fra Andorra
 TVA (Canada) − en canadisk, fransksproget tv-station
 TVA Vicenza − en tv-kanal i Veneto
 Television Aichi Broadcasting − en japansk tv-station
 TVA Digital − en brasiliansk tv-udbyder

Andet 
 TV-Anytime − en metadataspecifikation for digitalt tv
 Time Variance Authority − en fiktiv organisation i Marvel-universet
 Moms i fransktalende lande ("Taxe sur la Valeur Ajoutée")